Clavé puede referirse a:

 Clavé, una población y comuna francesa.
 André Clavé (1916 – 1981), un actor, director de teatro y empresario francés.
 Anselmo Clavé (1824 – 1874), un poeta, político, compositor y director de música español.
 Antoni Clavé (1913 – 2005), un pintor, grabador y escultor español.
 Florenci Clavé (1936 – 1998), un historietista español.
 Josep Torres Clavé (1906 – 1939), un arquitecto y diseñador español.
 Pelegrín Clavé (1811 – 1880), un pintor español.
 Teatro Clavé, un equipamiento cultural de Tordera (provincia de Barcelona, España).